Чукчалах — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения.

Якутия 
 Чукчалах — озеро, в левобережье протоки Правая, в дельте р. Яна, координаты 71°19' с. ш. 135°37' в. д., код ГКГН 131500.
 Чукчалах — озеро, в правобережье р. Омолой, северо-восточнее оз. Кельтегей, координаты 71°05' с. ш. 133°45' в. д., код ГКГН 394145.
 Чукчалах — протока, в западной части дельты р. Яна, впадает в протоку Правая, координаты 71°21' с. ш. 135°34' в. д., код ГКГН 378505.
 Чукчалах — озеро, между р. Аломек-Второй и р. Кебергене, координаты 67°47' с. ш. 143°46' в. д., код ГКГН 337566.
 Чукчалах — озеро, на правом берегу р. Тохон, координаты 72°04' с. ш. 140°33' в. д., код ГКГН 132159.

См. также